

Ґурсько — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Ґурсько — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства